Дубовская:

Топоним 
 Дубовская — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Дубовская — деревня в Пудожском районе Карелии.
 Дубовская — станица в Шелковском районе Чечни.
 Дубовская — раннее название города Дубовка, бывшая главная станица Волжского казачьего войска.

Фамилия 
Фамилия Дубовская — женская форма фамилии :
 Дубовская, Ольга Александровна (род. 1983) — белорусская бегунья.

См. также 

 Дубов
 Дубовая
 Дубовка (значения)
 Дубово
 Дубовский
 Дубовское
 Дубровская